YN est un code qui signifie :
 
 
 

YN est un symbole, qui signifie :
 yottanewton, unité de mesure de force
 formule chimique du nitrure d'yttrium(III) de numéro CAS .

yN est un symbole, qui signifie :
 yoctonewton, unité de mesure de force